Бугарикта () — топоним в России якутского происхождения.

 Бугарикта — река, левый приток р. Средний Вилюйкан, координаты 65°58'	106°30’.
 Бугарикта — река, левый приток р. Верхний Хос-Юрях, координаты 67°19'	107°34’.
 Бугарикта — река, левый приток р. Велингна, координаты 66°59'	106°32’.
 Бугарикта — река, правый приток р. Улахан-Саныкча, координаты 59°50'	123°53’.

Примечания